Cobourg ou Coburg est un nom pouvant faire référence à :

Villes et localités 
 Cobourg dans le land de Bavière, Allemagne
 Cobourg, dans la province de l'Ontario, au Canada
 Cobourg, dans l'État d'Oregon, aux États-Unis
 Coburg, dans l'État d'Iowa, aux États-Unis
 Coburg, dans la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie.

Familles princières 
La ville de Bavière a donné une famille princière divisée en plusieurs branches ; voir :
 Duché de Saxe-Cobourg
 Duché de Saxe-Cobourg et Gotha
 Duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld

Un des représentants les plus connus est Frédéric Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld, dit le prince de Cobourg, général autrichien durant les guerres de la Révolution française.

Autres
Cobourg (race ovine), 
 Péninsule de Cobourg, presqu'île australienne
 

Homonymie de localités